Comines kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Comines-Warneton, kommun, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Comines, kommun, Département du Nord, 

Robotskapade Belgienförgreningar